Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1997 spelades i Guangdong, Kina under perioden 5–14 december 1997. Det var den elfte upplagan av turneringen.

Turneringen, som bestod av elva lag, fungerade även som AFC:s kvalificeringsturnering för VM 1999. Asiens tre platser tilldelades de två finalisterna - Kina och Nordkorea - och vinnaren i matchen om tredje pris, Japan.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Externa länkar
Tabell och resultat hos RSSSF.com

1997 i Kina
Fotbollsåret 1997
Fotboll i Kina
1997
WP:Projekt Kina
Sportevenemang i Kina